Lo Shelbourne Irish Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2008. Il torneo si è giocato a Dublino in Irlanda dal 30 giugno al 6 luglio 2008 su campi in erba e aveva un montepremi di €64 000+H.

Vincitori

Singolare

 Robert Smeets ha battuto in finale  Frederik Nielsen 7-6(5) 6-2

Doppio

 Prakash Amritraj /  Aisam-ul-Haq Qureshi hanno battuto in finale  Jonathan Marray /  Frederik Nielsen 6-3 7-6(6)

Collegamenti esterni 

ATP Challenger Tour 2008